База́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Базарна вулиця — вулиця в місті Дніпро
 Базарна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Базарна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя
 Базарна вулиця — вулиця в місті Золочів
 Базарна вулиця — вулиця в місті Луцьк
 Базарна вулиця — вулиця в місті Львів
 Базарна вулиця — вулиця в місті Одеса
 Базарна вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Базарна вулиця — вулиця в місті Стрий.
 У місті Харків:
 Базарна вулиця — вулиця у Новобаварському районі;
 Базарна вулиця — вулиця у Немишлянському районі.

Вулиці